Ibrahima Camara (1985), calciatore guineano
 Ibrahima Camara (1992), calciatore guineano
 Ibrahima Camará, calciatore guineano
 Ibrahima Camara, judoka guineano
 Ibrahima Camara, nuotatore guineano